Triton ist der Name eines griechischen Meeresgottes, siehe Triton (Mythologie). Weitere Bedeutungen sind:
 Triton (Mond), größter Mond des Planeten Neptun
 Triton (Motorrad), Eigenbaumotorrad
 Triton (Operation), Frontex-Mission zur Überwachung der EU-Außengrenzen
 Triton (Physik), Atomkern des Tritiums
 Triton (Trojanisches Pferd), 2017 entdecktes Schadprogramm
 Triton (Schlüsselnetz), Enigma-Schlüsselnetz der Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 Triton International, weltweit größter Leasinggeber für ISO-Container
 Triton Partners, Private-Equity-Unternehmen
 Triton Poker Series, Pokerturnierserie
 Triton Sports Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Triton X-100, in der Biochemie verwendetes Detergens, siehe Octoxinol-9
 Korg Triton, Synthesizermodell
 Mitsubishi Triton, Automodell, siehe 4. Generation des Mitsubishi L200
 MQ-4 Triton, Drohne der US-Marine, siehe Northrop Grumman RQ-4
 Triton, Insel der Paracel-Inseln 
 Triton, Figur im Film Die Insel der Seligen (1913), gespielt von Willy Prager
 Triton, König und Arielles Vater in der Film-Trilogie Arielle, die Meerjungfrau
 Triton, lokal vergebener Kulturpreis in Forchheim, siehe Forchheim #Triton, Kulturpreis der Stadt Forchheim

antike Geographie:
 Triton (Böotien), Fluss in Böotien
 Triton (Kreta), Fluss auf Kreta
 Triton (Propontis), Ort an der Propontis, beim heutigen Armutlu (Yalova) am Marmarameer in der Provinz Yalova in der Türkei
 Triton Promontorium, Vorgebirge in der Propontis
 In antiken Schriftquellen Bezeichnung sowohl eines Flusses als auch eines Sees und Sumpfgebiets (s. Tritonsee, auch Tritonis Lacus bzw. Tritonis Palus genannt) in Nordafrika (bzw. im antiken Libyen, das Nordafrika außer Ägypten meinte).

Biologie:
 Triton Linnaeus, 1758. Gattung der Schnecken (mit der Art Triton littoreus). Der Name ist nach der zoologischen Nomenklatur „gültig“ beschrieben (nomenklatorisch „verfügbar“), wird aber nicht mehr verwendet, weil seine Zuordnung unklar ist (ein Nomen dubium).
 Triton Montfort, 1810. Gattung der Schnecken, heute Charonia Gistel, 1847 (Tritonshörner) (jüngeres Homonym von Triton Linnaeus, 1758).
 Triton Laurenti, 1768. Gattung der Amphibien, heute Triturus Rafinesque, 1815. (jüngeres Homonym von Triton Linnaeus, 1758).

Schiffe:
  Triton-Klasse, Kreuzfahrtschiffe der Disney Cruise Line, Fertigstellung geplant ab 2021

 Triton (Schiff, 1874), Passagierdampfer des Norddeutschen Lloyd in Bremen
 Triton (Schiff, 1962), U-Jagd-Boot der Bundesmarine, siehe Thetis-Klasse (Klasse 420)
 Triton (Schiff, 1996), Tonnenleger des Wasser- und Schifffahrtsamtes Tönning
 Triton (Schiff, 2000), Versuchsschiff der britischen Royal Navy
 Triton, Schiff der schwedischen Küstenwache, siehe Damen MPV 8116
 Triton-1M, russisches Kleinst-U-Boot
 Triton-2, russisches Kleinst-U-Boot
 HMS Triton, mehrere Schiffe der britischen Marine
 USS Triton, drei Schiffe der US-Marine

Siehe auch:
 Tritonschnecken
 Tritonus, musikalisches Intervall
 Offshore-Windpark Triton Knoll
 Triton Point, Kap in der Antarktis
 Tritton